Днепровская:

 Термин, относящийся к реке Днепр.
 Днепровская линия — цепь крепостей XVIII века в Приазовье. 
 Днепровская — станица в Краснодарском крае.
 Днепровская — проектируемая станция Киевского Метрополитена.

Разное 
 Днепровская набережная
 Днепровская улица

См. также 
 Днепр (значения)
 Днепровка
 Днепровое (Днепровский район)
 Днепровский
 Днепровское